Церква Покрови Пресвятої Богородиці — парафія і храм греко-католицької громади Гримайлівського деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Мала Лука Чортківського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення (охоронний номер 1872).

Історія церкви 
Перша згадка про парафію датується 1748 роком. Ймовірно, тоді розпочали будувати церкву. У 1780 році будівництво було завершено. У 1909 році до церкви добудували притвор, а в 1912 році збудували дзвіницю.

У 1938 році в селі було побудовано римо-католицький костьол, який із 1945 року був недіючим. Його використовували, як приміщення колгоспної контори та як гараж для колгоспних машин.

У 1946-1961 роках парафія і храм належали до РПЦ. У 1961 році парафію і церкву державна влада зняла з реєстрації. Приміщення церкви передали колгоспу під зерноклад. У 1964 році парафія приєдналася до парафії с. Турівка. З 1991 року церквою користується дві громади села (УГКЦ і ПЦУ) — богослужіння проводять почергово.

При парафії діють: братство Живої вервиці, спільнота Матері в молитві і Вівтарне братство.

Парохи 
УГКЦ
 о. Йосиф Шукульський (1799-1826),
 о. Кароль Чемиринський (1826-1845),
 о. Володимир Коленовський (1846-1880),
 о. Емільян Мальчинський (1877, сотрудник),
 о. Дмитро Ксьонджек (1893),
 о. Василь Левицький (1893-1894),
 о. Славський (1894-1895),
 о. Іван Кріль (1990),
 о. Степан Дідур (1991),
 о. Степан Береза (1993),
 о. Тарас Загородний (1995),
 о. Степан Гордій (1995),
 о. Ярослав Максимюк (2003-2004),
 о. М. Дмитрик (2004),
 о. Ярослав Гопко (2004-2007),
 о. Мирослав Бричко (2007-2011),
 о. Ярослав Сенів (з 2011).

ПЦУ
 о. Руслан Стефанюк — нині.

Примітки

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Мала Лука
Мала Лука
засновані в Україні 1780
Культові споруди, побудовані 1780